Jhelum je grad u pakistanskoj provinciji Punjab.

 Okrug Jhelum, administrativno područje u Punjabu, Pakistan u kojem se nalazi i grad Jhelum
 Jhelum (rijeka), pritok rijeke Ind koji teče kroz sjeverni Pakistan i indijski dio regije Kašmir
 Jhelum Tehsil, administrativno područje koje je dio okruga Jhelum u provinciji Punjab
 Dolina Jhelum, Pakistan, dolina u provinciji Azad Kašmir u Pakistanu